Gemünden puede hacer referencia a:
Gemünden, una localidad de Hesse.
Gemünden, una localidad de Renania-Palatinado.
Gemünden, una localidad de Rin-Hunsruck.